Lake Hamilton ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Lake Hamilton (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Lake Hamilton (Florida), Vereinigte Staaten

Seen:
 Lake Hamilton (South Australia)
 Lake Hamilton (Victoria), in Australien
 Lake Hamilton (Arkansas), Stausee
 Lake Hamilton (See, Florida), einer von zahlreichen Seen bei Lake Hamilton, Florida
 Lake Hamilton (Illinois), Stausee
 Lake Hamilton (North Carolina)

Siehe auch:
 Hamilton Lake